Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Fabiola Zuluaga che ha battuto in finale Patricia Wartusch 7–5, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

 Anna Smashnova (primo turno)
 Cristina Torrens Valero (semifinali)
 Fabiola Zuluaga (campionessa)
 Gala León García (semifinali)

 Paola Suárez (secondo turno)
 Amanda Hopmans (primo turno)
 Rita Kuti Kis (quarti di finale)
 Seda Noorlander (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1999